Koncentrat 1977. – 1983. je treći kompilacijski album grupe Parni valjak.

Kompilacija nazvana "Koncentrat" izdana je 2005. godine, a u 1. djelu izdane su 22 najpopularnije pjesme u razdoblju od 1977. do 1983. godine., te obuhvaća 5 albuma. Nažalost, mnoge su popularne pjesme izostavljene, jer nije bilo dovoljno mjesta na jednom CD-u za sve popularne pjesme iz tog razdoblja.

Albumi sastava Parni valjak
Albumi iz 2005.